Harold Johnson – astronomo statunitense 
 Harold Johnson (1920-1999) – cestista statunitense
 Harold Johnson – pugile statunitense
 Harold Johnson – tennista statunitense